Franciaország
Châteaudouble, település Drôme megyében
Châteaudouble, település Var megyében